Со́тникова — хутор в Кочубеевском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

Название 
Хутор носит имя уроженца станицы Новоекатериновской Кочубеевского района, Героя Советского Союза Михаила Трифоновича Сотникова.

География 
Расстояние до краевого центра: 53 км.

Расстояние до районного центра: 19 км.

История 
До 16 марта 2020 года хутор входил в упразднённый Усть-Невинский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (79 %).

Инфраструктура 
 Фельдшерско-акушерский пункт
 Газифицирован в 2012 году

Кладбище 
В 800 м к северо-западу от хутора расположено общественное закрытое кладбище площадью 2 тыс. м², а в 100 м к северу — общественное открытое, имеющее такую же площадь.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Кочубеевского района